

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
5 reti
 Gerd Müller

3 reti
 Hannes Löhr
 Slaven Zambata

2 reti
 Ivica Osim

1 rete
 Uwe Seeler
 Vojin Lazarević
 Josip Skoblar
 Edin Sprečo

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968